Dhaka o Dacca, ciutat i capital de Bangladesh.
 Districte de Dacca, divisió administrativa de Bangladesh.
 Divisió de Dacca, entitat administrativa de Bangladesh amb capital a la ciutat de Dacca.
 Dhaka (zamindari), estat tributari protegit del tipus zamindari, amb terres a diverses parts de l'actual Bangladesh.

Vegeu també 
 Dakka